Gymnolaemata är en klass av mossdjur. Gymnolaemata ingår i fylumet mossdjur och riket djur. I klassen Gymnolaemata finns 4942 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur